Haza szülőhaza, saját ország, anyaföld

Pártok
 Haza, szlovákiai párt
 Haza, ukránul: Batykivscsina, ukrajnai párt
Földrajz
 Haza, spanyolországi település
Irodalom
Haza, Tompa Andrea regénye